Пётр Климентьевич Бадло (; ) — украинско-казахстанский футболист, защитник и футбольный тренер. 13-кратный призёр чемпионатов Казахстана (2002—2014).

Биография

Игровая карьера 
Бадло — воспитанник львовского спортинтерната, футболом начинал заниматься под руководством тренера Василия Петровича Аривагерца. На втором курсе он попал в команду мастеров второй украинской лиги «Днестр» (Залещики), на профессиональном уровне дебютировал в 1992 году. Из «Днестра» Бадло в 1994 году перешёл в «Кристалл» (Чортков), играл там два года. В 1996 году перешёл в «Покутье» (Коломыя), через год вернулся в «Кристалл».

С 1999 по 2006 выступал за казахстанский клуб «Тобол», а с 2007 по 2014 за «Актобе». В 2014 году завершил карьеру игрока.

Карьера тренера 
Имеет тренерскую лицензию категории А.

8 сентября 2015 был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба Первой лиги Украины «Нива» (Тернополь), с которой работал до роспуска команды 2 февраля 2016 года. После роспуска Пётр стал играющим тренером новой команды — Тернопольский профессиональный футбольный клуб «Нива» (играет в любительском чемпионате Украины и чемпионате области).

В 2018—2019 годах работал помощником главного тренера ФК «Актобе».

Семья 
Брат-близнец Игорь, сыновья Андрей (род. 1996) и Валерий (род. 1998) и племянник Виталий (род. 1994) также футболисты.

Достижения 
 Командные
 Четырёхкратный чемпион Казахстана: 2007, 2008, 2009, 2013 — все с «Актобе»
 Четырёхкратный серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2003, 2005, 2010, 2014
 Пятикратный бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2002, 2004, 2006, 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана: 2008
 Финалист Кубка Казахстана: 2003
 Трёхкратный обладатель Суперкубка Казахстана: 2008, 2010, 2014
 Финалист Кубка Содружества: 2010

 Личные
 Лучший футболист чемпионата Казахстана по версии УЕФА: 2013

В ежегодном опросе газеты «GOAL» на звание лучшего футболиста Казахстана занимал следующие места:

 2002 год — 45-50 места;
 2003 год — 34-39 места;
 2007 год — 26 место;
 2008 год — 70-77 места;
 2009 год — 60-64 места;
 2010 год — 55-61 места.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Интервью
 
 
 
 Петр Бадло: «„Динамо“ — сильный соперник, но мы приехали за победой»

Футболисты Украины
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Кристалл» Чортков
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Днестр» Залещики
Игроки ФК «Покутье»
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Нива» Тернополь
Тренеры ФК «Тернополь»
Тренеры ФК «Актобе»